Trestieni ist der Name mehrerer Orte 

 in Rumänien:
 Trestieni (Buzău), Dorf im Kreis Buzău
 Trestieni (Giurgiu), Dorf im Kreis Giurgiu
 Trestieni (Vrancea), Dorf im Kreis Vrancea

 in der Republik Moldau:
 Trestieni (Briceni), Dorf im Rajon Briceni